Neo-Geo puede referirse a:

Videojuegos 
 La marca Neo Geo de tableros de sistema de arcade y consolas de videojuegos:
 Neo-Geo
 Neo Geo CD
 Hyper Neo-Geo 64
 Neo Geo Pocket y Neo Geo Pocket Color
 Neo-Geo X